
 Barone – titolo nobiliare
 Barone – titolo nobiliare scozzese

Persone
 Adriano Barone – scrittore e sceneggiatore italiano
 Bruno Ramón Silva Barone – calciatore uruguaiano
 Carmelo Barone – ciclista italiano
 Domenico Barone – magistrato italiano
 Enrico Barone – militare, storico ed economista italiano
 Francesco Barone – filosofo italiano 
 Giulia Barone – storica italiana
 Giuseppe Barone – storico italiano
 Marina Barone, nota anche come Beba Barone – cantautrice italiana
 Massimo Barone – scrittore, saggista e drammaturgo italiano
 Onofrio Barone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ottavio Barone – pugile italiano
 Piero Barone – cantante italiano
 Richard Barone – musicista statunitense
 Rocco Barone – pallavolista italiano
 Simone Barone – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Stefano Barone – chitarrista e compositore italiano
 Tony Barone, propr. Anthony Andrew Barone sr. – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Vincenzo Barone – chimico italiano
 Vittorio Barone Adesi – politico italiano

Geografia 
 Barone Canavese – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Monte Barone – montagna delle Alpi Biellesi
 Palazzo Barone – palazzo di Salerno
 Pizzo Barone – montagna delle Alpi Lepontine

Soprannome
 Il Barone – soprannome del rugbista italiano Andrea Lo Cicero (1976)
 Il Barone –  soprannome del calciatore italiano Franco Causio (1949)

Personaggi immaginari
 Barone – uno degli amici animali di Spank, in Hello Spank e nelle serie successive
 Ray Barone – personaggio della sitcom Tutti amano Raymond

Altro 
 Teorema di Barone –  teorema elaborato nel 1912 dall'economista Enrico Barone